Чуйков — русская фамилия; имеет женскую форму Чуйкова.

Известные носители 
 
 Чуйков, Андрей Юрьевич — ректор Мелитопольского университета имени А. С. Макаренко.
 Чуйков, Василий Иванович (1900—1982) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 Чуйков, Евгений Васильевич (1924—2000) — художник-реалист, народный художник Украины, классик украинского пейзажа.
 Чуйков, Егор Сергеевич (1915—1963) — Герой Советского Союза
 
 Чуйков, Николай Павлович (1928—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Чуйков, Сергей Александрович (род. 1980) — российский и азербайджанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Чуйков, Семён Афанасьевич (1902—1980) — советский художник.
 Чуйков, Юрий Сергеевич (род. 1950) — российский учёный, деятель науки и образования, доктор биологических наук, профессор.



Примечания

См. также 
 Чуйково — деревня в Смоленской области.